Osoby o nazwisku Klima / Klíma:
 Aleksander Klima – biathlonista i biegacz narciarski, olimpijczyk z Sapporo 1972
 Franciszek Leszek Klima – geograf, autor podręczników
 Ivan Klíma – czeski prozaik i dramatopisarz
 Ladislav Klíma – czeski pisarz i filozof
 Leszek Klima (Leszek Hołownia) – lekkoatleta, tyczkarz, reprezentant Polski, następnie trener w Niemczech
 Petr Klíma – czeski hokeista
 Viktor Klima – austriacki polityk
Zobacz też:
 Klim